Wells County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wells County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 79000028
 Wells County Courthouse (North Dakota), ID-Nr. 77001037